Demetriade este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Aristide Demetriade (1872-1930), actor român și regizor de film
 Mircea Demetriade (1861-1914), poet, dramaturg și actor român,

Nume de familie românești